Дончук — українське прізвище.

 Дончук Зосим Іванович (1903—1974) — український письменник, громадський діяч.
 Дончук Галина Олександрівна — депутат ВР УРСР 10-го скликання.
 Дончук Василь Іванович ( 1910 —  1944) — радянський військовий льотчик часів Другої світової війни, командир 108-ї окремої розвідувальної авіаційної Червонопрапорної ескадрильї (7-ма повітряна армія, Карельський фронт), майор. Герой Радянського Союзу (1944).

Українські прізвища
Прізвища на -ук